

Localidades

Le Vernet (Allier)
Le Vernet (Haute-Loire)
Le Vernet (Alpes da Alta Provença)
Ou ainda:
Le Vernet-Sainte-Marguerite

Desambiguações de topônimos